MI17, Mi-17, Mi 17 peut faire référence à:

 Mil Mi-17, un hélicoptère soviétique
 MI17, la section n°17 de la Direction du renseignement militaire
 l'ancien  congressionnel du Michigan